King of the Ring (1996) was een professioneel worstel-pay-per-view (PPV) evenement dat georganiseerd werd door de World Wrestling Federation (WWF, nu WWE). Het was de 4e editie van King of the Ring en vond plaats op 23 juni 1996 in het MECCA Arena in Milwaukee, Wisconsin.

Matches

Toernooi

Zie ook 

 WWE
 King of the Ring

Externe links 

 Profiel op IMDb

Referenties 

King of the Ring
Professioneel worstelen in 1996